L'edizione 1986/87 del campionato cecoslovacco di calcio vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Václav Daněk del  con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Sparta ČKD Praga Campione di Cecoslovacchia 1986/87.
 Sparta ČKD Praga ammessa alla Coppa dei Campioni 1987-1988.
 FC Vítkovice e Bohemians ČKD Praga ammesse alla Coppa UEFA 1987-1988.
 Skoda Plzen e SK Dynamo České Budějovice retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato cecoslovacco di calcio